Золотой велосипед () — премия в шоссейном велоспорте, вручаемая лучшему велогонщику сезона французским журналом Vélo Magazine. Вручается с 1992 года по окончании сезона, считается одной из самых престижных в велоспорте. Чаще всех лауреатом становился Лэнс Армстронг — 5 раз. За исключением скандального 2006 года, в тройку лучших всегда попадает победитель Тур де Франс. Также журнал вручает награды лучшему французскому гонщику (Vélo d'Or français, все дисциплины велоспорта), а в 2010—2011 годах награждался ещё и лучший молодой (Vélo d’Or Espoirs, вручается спортсмену не старше 25 лет).

Лауреаты

Vélo d’Or Espoirs

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт журнала
 Победители до 2009 года

Спортивные призы и награды в велоспорте